O termo Marmeleiro pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Espécies botânicas
 Marmeleiro, Cydonia oblonga pequena árvore da família das rosáceas;
 Alibertia edulis - planta pertencente a família rubiácea, nativa do cerrado, também comnhecida como marmelo
 Prunus sphoerocarpa
 Prunus myrtifolia
 Marmeleiro-da-índia - Aegle marmelos

Localidades
 Marmeleiro (Paraná), uma cidade no Estado do Paraná, Brasil;
 Marmeleiro (Guarda), uma freguesia no concelho da Guarda, Portugal;
 Marmeleiro (Sertã), uma  freguesia no concelho da Sertã, Portugal.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos